Júlio César Soares Espíndola (1979), calciatore brasiliano di ruolo portiere.
Júlio César de Souza Santos (1984), calciatore brasiliano di ruolo portiere.
Júlio César Jacobi (1986), calciatore brasiliano di ruolo portiere.
Júlio César Leal (1951), allenatore di calcio brasiliano.
Júlio César Coelho de Moraes Júnior (1982), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Júlio César Mendes Moreira (1983), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista o difensore.
Júlio César do Nascimento (1979), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Júlio César Rocha Costa (1980), calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.
Júlio César Santos Correa (1978), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Júlio César da Silva (1963), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Júlio César da Silva e Souza (1980), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Júlio César Czarneski (1994), calciatore brasiliano di ruolo attaccante.
Júlio César de Freitas Filho (1995), calciatore brasiliano di ruolo difensore.
Julio César Uribe (1958), calciatore peruviano di ruolo attaccante.